Decaisnella — рід грибів родини Massariaceae. Назва вперше опублікована 1879 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 12.11.2019 налічує 10 видів роду Decaisnella:

Примітки

Джерела 
 Fabre, J.H. 1879. Essai sur les Sphériacées du Départment de Vaucluse. Annales des Sciences Naturelles Botanique. ser. 6, 9:66-118 — P.112

Посилання 
 

Роди грибів
Pyrenulales